De 1500 meter vrouwen op de Olympische Winterspelen 1998 werd op maandag 16 februari 1998 in de M-Wave in Nagano, Japan verreden.

Marianne Timmer reed in de twaalfde rit een nieuw olympisch en wereldrecord. Ze had in 1997 nog wel brons behaald op het WK, maar gold vooraf vooral als outsider. Maar mogelijk dankzij het vroege gebruik van de klapschaats, een nieuw fenomeen, reed ze tot ieders verrassing naar de overwinning. In de ritten daarna werd nog wel geprobeerd het schema van Timmer te evenaren, maar zonder succes.

Tijdschema

Records

Statistieken

Uitslag

IJs- en klimaatcondities 

Vrouwen 01500
1998